Кубок Йорданії з футболу 2018-19 — 39-й розіграш кубкового футбольного турніру у Йорданії. Титул володаря кубка здобув Аль-Файсалі.

Календар

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/20 травня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/20 травня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/20 травня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/20 травня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24/27 травня 2019

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|1 червня 2019

|}

Посилання 
 Кубок Йорданії на soccerway 

2018-19
Йорданія
Йорданія
2019 у йорданському спорті